Linja kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bandar-e Lengeh, kommunhuvudort, Hormozgan,

Mexiko 

 Linjá, ort, San Luis Potosí, Aquismón, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar